Суперкубок Вірменії з футболу 2012 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2012 року між чемпіоном Вірменії Уліссес та володарем кубка Вірменії Мікою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2012
Вірменія
2012 у Вірменії